Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Gęsicki – polski szlachcic, urzędnik i wojskowy
 Janusz Gęsicki – polski pedagog
 Wiesław Gęsicki – polski działacz społeczny i religijny
 Zbigniew Gęsicki – polski żołnierz podziemia